Desetiměstí (Dekapolis) je označení dvou spolků desíti měst: 
 Dekapolis, helénský spolek na východním břehu Jordánu (kolem přelomu letopočtu)  
 Dekapolis (Alsasko), Zehnstädtebund, středověký spolek v Alsasku (Německo) 
Tato desetiměstí nebyla konurbacemi (souměstími), ale pouze spolky od sebe vzdálených měst.